'"Ugglan", "uggla" och "uv" omdirigerar hit. För andra betydelser, se Ugglan (olika betydelser), Uggla respektive UV.

Ugglor (Strigidae) är en familj inom ordningen ugglefåglar (Strigiformes). Det finns nästan 200 olika arter inom 21 släkten i världen.

Systematik 
DNA-studier visar att familjen ugglor kan delas in i tre underfamiljer: spökugglorna i Ninoxinae, sparv- och hökugglorna i Surniinae och övriga ugglor i Striginae. Ordningsföljden nedan följer studier från Wink et al och Fuchs et al, båda från 2008,  och släktesindelning efter Clements et al 2016, med kommentarer om avvikelser.

 Underfamilj Ninoxinae
 Släkte Uroglaux – papuaspökuggla
 Släkte Sceloglaux – skrattuggla, utdöd
 Släkte Ninox – 32–39 arter spökugglor, varav madagaskaruggla möjligen är en Athene

 Underfamilj Surniinae
 Släkte Xenoglaux – borstuggla 
 Släkte Micrathene – kaktusuggla
 Släkte Aegolius – fem arter pärlugglor, varav en utdöd
 Släkte Athene inklusive Heteroglaux – fyra arter
 Släkte Surnia – hökuggla
 Släkte Glaucidium – 27–33 arter sparvugglor, troligen parafyletiskt i relation till hökuggla

 Underfamilj Striginae
 Släkte Pyrroglaux – palauuggla
 Släkte Mascarenotus – tre arter, alla utdöda
 Släkte Otus inklusive Mimizuku – 46–55 arter
 Släkte Ptilopsis – två arter gråugglor tidigare i Otus
 Släkte Nesasio – skräckuggla
 Släkte Pseudoscops – två arter, troligen del av Asio
 Släkte Asio – sex arter
 Släkte Psiloscops – ponderosauggla
 Släkte Margarobyas – kubauggla
 Släkte Megascops – 21–25 arter skrikuvar
 Släkte Lophostrix – tofsuggla
 Släkte Pulsatrix – tre arter glasögonugglor
 Släkte Jubula – plymuggla
 Släkte Ciccaba – fyra arter, nära släkt med Strix och inkluderas ofta i detta släkte
 Släkte Strix – 16–18 arter
 Släkte Scotopelia – tre arter fiskugglor
 Släkte Ketupa – fyra arter fiskuvar, parafyletiskt gentemot Bubo
 Släkte Bubo – 17–18 arter uvar

Se även 
 Lista över vanligt förekommande ugglor i Sverige

Källor

 
Fågelfamiljer